"Farther Away" (ponekad pogrešno nazivana "Further Away") je pjesma rock sastava Evanescence s EP-a Mystary EP i kasnije albuma Anywhere but Home. Koncertna verzija se nalazi na Anywhere but Home, a snimljena verzija se uglavnom može pronaći na Internetu kao pjesma s vrlo rijetkog Mystary EP-a.

Skladbe sastava Evanescence